Le nom Derwent vient du mot brittonique Derventio, signifiant vallée aux denses forêts de chênes, apparenté au breton derv, chêne.

Hydronyme 
De nombreuses rivières portent ce nom, les principales étant :
 Derwent, une rivière dans le comté du Yorkshire, en Angleterre ;
 Derwent, une rivière dans le comté du Derbyshire, en Angleterre ;
 Derwent, une rivière dans le comté de Cumbria, en Angleterre ;
 Derwent, une rivière dans le Nord-Est de l'Angleterre ;
 Derwent, un fleuve d'Australie, en Tasmanie.

Toponyme 
 Derwent, localité dans la province d’Alberta au Canada.

Autres 
 Derwent Reservoir, lac de barrage sur la Derwent, dans le comté du Derbyshire.
 Le Rolls-Royce Derwent est le nom d'un turboréacteur produit à partir de 1943.

Homonymie d'hydronyme
Homonymie de toponyme